Anaco puede ser:
Anaco: prenda de vestir de comunidades indígenas americanas antes de 1492.
Anaco: municipio del noreste de Venezuela en el estado Anzoátegui.
Anaco: ciudad capital del municipio venezolano del mismo nombre.